La Torre de Can Magarola és una torre de vigilància de planta quadrada adossada a la part sud-oest de l'edificació principal de Can Magarola (Alella), que fou declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. Està alineada al pla de la façana principal, a la qual s'obre una arcada a la planta baixa i un balcó al primer pis. Consta de planta baixa i dos pisos i acaba en terrat pla. Està coronada per merlets esglaonats. L'aspecte actual del conjunt és fruit d'una remodelació moderna quan es practiquen les actuals obertures amb els brancals, ampits i llindes de pedra granítica treballada.

Referències 

Edificis d'Alella
Monuments històrics del Maresme
Patrimoni monumental d'Alella
Can_Magarola